Monte Alto – comune dello Stato di San Paolo in Brasile
 Monte Alto – sito archeologico in Guatemala
 Monte Alto – località statunitense nel Texas
 Monte Alto – montagna dell'Appennino tosco-emiliano in Italia
 Monte Alto – montagna delle Prealpi Liguri in Italia
 Monte Alto – montagna del Subappennino laziale in Italia
 Monte Alto – montagna nell'Antiappennino laziale in Italia
 Monte Alto – montagna delle Alpi Orobie in Italia